

Patronyme 

 Antoine François Péré (1746-1835), personnalité politique française.
 Dahuku Péré (1953-2021), homme politique togolais.

Toponyme 

 Péré, commune française de la Charente-Maritime ;
 Péré, commune française des Hautes-Pyrénées.